«Вече́рнее вре́мя» — русская газета. Издавалась в 1911—1917 в Петербурге. В 1918-1920 гг. Б.А. Суворин издавал газету с таким же заглавием на Юге России, в 1924-1925 гг. в Париже.

История 
Газета была основана 26 ноября 1911 года А.С. Сувориным. «Вечернее время» придерживалось умеренно правых политических позиций, близких к Октябристам. В 1913-1916 гг. к газете выходили разнообразные приложения, в том числе в 1913-1914 гг. иллюстрированное прибавление. Всего, за 1911-1917 гг. было выпущено 1958 номеров «Вечернего времени». На страницах издания публиковались Бережанский Н.С. и Лазаревский Н.И.

Литература 
 
Газеты дореволюционной России 1703 -1917. Каталог. СПб., 2007
 Газетный мир России XIX - начала XX века : каталог дореволюционных газет в фондах Российской Государственной библиотеки М., 2014. 
 Скабичевский А.М. Несоветские газеты. (1918-1922 гг.) : кат. собр. Рос. нац. б-ки. СПб., 2003.
 Беляева Л. Н., Зиновьева М. К., Никифоров М. М. Библиография периодических изданий России, 1901—1916. Л., 1958—1961
 Периодическая печать в России в 1917 году : библиогр. указ. Л., 1987. 
 Сводный каталог периодических и продолжающихся изданий русского зарубежья в библиотеках Москвы. (1917-1996гг.).М., 1999.

Ссылки 
 
 Электронные копии «Вечернего времени» (Ростов-на-Дону) в путеводителе РНБ «Газеты в сети и вне её»
Газеты Российской империи
Газеты Санкт-Петербурга
Газеты XX века